Мартин Лутер је име више особа:

Мартин Лутер (реформатор) (1483 - 1546), велики немачки црквени реформатор
Мартин Лутер Кинг Млађи, свештеник, борац за права црнаца у Америци. Убијен.
Мартин Лутер Кинг Старији, свештеник, отац горепоменутог борца за права црнаца у Америци.

Види још 
 Лутер (вишезначна одредница)